Melaneus () ist in der griechischen Mythologie der Name von:

 Melaneus (Kentaur), eine Kentaure, der gegen die Lapithen kämpfte
 Melaneus (Bogenschütze), Sohn von Apollon und Vater von Eurytos
 Melaneus (Sohn des Alexinomos), ein trojanischer Krieger.
 Melaneus (Vater des Amphimedon)
 Melaneus (Vater des Autonous)
 Melaneus (Äthiopier), ein Äthiopier, der am Hof von Kepheus lebte
 Melaneus (Inder), ein Inder, dessen Gestalt Hera annahm.
 Melaneus (Sohn des Aretos), kämpfte mit den Deriaden gegen Dionysos
 Melaneus (Hund), ein Hund des Aktaion